Jasenovica je lahko:
 Jasenovica, Ribnik (Hrvaška)
 Jasenovica, Poreč (Hrvaška)